Newport este un oraș în Țara Galilor. Termenul înseamnă în limba engleză, port nou iar următoarele localități poartă același nume:

Australia
 Newport, New South Wales
 Newport, Victoria

Irland

 Newport, County Mayo
 Newport, County Tipperary

Regatul unit

Anglia

 Newport, Cornwall
 Newport, East Riding of Yorkshire
 Newport, Essex
 Newport, Gloucestershire
 Newport, Isle of Wight
 Newport, Shropshire
 Newport Pagnell

Scoția

 Newport-on-Tay

Alte orașe din Țara Galilor

 Newport, Pembrokeshire

Statele Unite

 Newport, Arkansas
 Newport, Delaware
 Newport, Florida
 Newport, Indiana
 Newport, Kentucky
 Newport, Maine
 Newport, Michigan
 Newport, Minnesota
 Newport, Nebraska
 Newport, New Hampshire
 Newport, New Jersey
 Newport, New York
 Newport, North Carolina
 Newport, Oregon
 Newport, Pennsylvania
 Newport, Rhode Island
 Newport, South Carolina
 Newport, Tennessee
 Newport, Vermont
 Newport, Virginia
 Newport, Washington
 Newport, Wisconsin
 Newport Beach, California
 Newport Coast, California
 Newport News, Virginia

Vezi și 

 Comitatul Newport (dezambiguizare)

Nume proprii